Josep Maria Mallol i Guerra, motociclista català
 Josep Maria Mallol Suazo, pintor i dibuixant català conegut com a Lollam.